Nephrozoa — клада билатеральных (двусторонне-симметричных) животных, включающая их всех, кроме представителей типа Xenacoelomorpha.

Предполагается, что возникновение первых организмов этой группы произошло задолго до начала кембрия, примерно 555 миллионов лет назад.

Систематика 
Клада выделена на основе генетического анализа, объединяет в себя всех вторичноротых и первичноротых животных. Исследования с помощью транскриптомного анализа в 2016 году показали, что сестринской группой к Nephrozoa является тип Xenacoelomorpha, лежащий в основании филогенетического древа двусторонне-симметричных животных:

Примечания

Литература 
 Balavoine G., Adoutte A. 1998. One or three Cambrian radiations? Science 280: 397—398.
 Bourlat S. J., Nielsen C., Economou A. D., Telford M. J. 2008. Testing the new animal phylogeny: a phylum level molecular analysis of the animal kingdom. Molecular phylogenetics and evolution 49: 23—31.
 Jondelius U., Ruiz-Trillo I., Baguñà J., Riutort M. 2002. The Nemertodermatida are basal bilaterians and not members of the Platyhelminthes. Zoologica scripta 31: 201—215.

Классификация животных